Литораль () — самый маленький и густонаселённый департамент Бенина. Административный центр и крупнейший город — Котону, который, а не официальная столица Порто-Ново, фактически, является экономическим и политическим центром страны.

География 
Граничит с департаментом Атлантический на западе и севере, с департаментом Уэме — на востоке. На юге омывается водами залива Бенин.

Административное деление 

В департаменте выделена одна коммуна, одноимённая городу.

Примечания 

Административное деление Бенина